Amerikai Egyesült Államok
Saint Charles (Arkansas)
Saint Charles (Dél-Dakota)
Saint Charles (Idaho)
Saint Charles (Illinois)
Saint Charles (Iowa)
Saint Charles (Kentucky)
Saint Charles megye (Louisiana)
Saint Charles (Maryland)
Saint Charles (Michigan)
Saint Charles (Minnesota)
Saint Charles megye (Missouri)
Saint Charles (Missouri)
Saint Charles (Ohio)
Saint Charles (Dél-Dakota)
Saint Charles (Virginia)

 Barbados
Port Saint Charles

 Franciaország
Saint-Charles-de-Percy
Gare de Marseille-Saint-Charles

 Kanada
Saint-Charles (Új-Brunswick)
St. Charles (Ontario)
 St. Charles (Winnipeg)
Saint-Charles-sur-Richelieu
Pointe-Saint-Charles